Messier 100 – galaktyka spiralna
 Samsung SGH M100 – telefon komórkowy